HMS Minos bezeichnet

 HMS Minos (1840), Dampfschiff im Einsatz auf den Großen Seen von 1840 bis 1852
 HMS Minos (1914), Zerstörer der Yarrow-M-Klasse, im Einsatz von 1914 bis 1920